Eisenhardt ist der Familienname von

 Günther Eisenhardt (1933–2003), deutscher Musikwissenschaftler
 Kathleen M. Eisenhardt, US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Nina Eisenhardt (* 1990), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Rainer Eisenhardt (1944–2022), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ulrich Eisenhardt (* 1937), deutscher Jurist

Siehe auch
 Burg Eisenhardt
 Eisenhart